Gombart ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Gombart (1877–1949), deutscher Generalmajor
 Johann Carl Gombart (1752–1816), deutscher Musikverleger und Flötist
 Ludwig Lucas von Gombart (1792–1874), deutscher Jurist und Politiker